Armijo ist der Name von

 Armijo (Häuptling), Häuptling der Navajo (Volk)

Armijo ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Bautista Herrada Armijo (1922–2002), chilenischer Geistlicher, katholischer Bischof